Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Fès. 
Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 28. April bis zum 4. Mai 2008 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Fès